Unter dem Namen Festival International de Chant Choral treten folgende Veranstaltungen und Festivals auf:

 Festival International de Chant Choral de Nancy, Chorfestival in Nancy (Frankreich)
 Festival International de Chant Choral au Pays Basque, Chorfestival im Baskenland
 Festival International de Chant Choral de Gerzat, Chorfestival in Gerzat (Frankreich)
 Festival International de Chants Chorals Francophones de Lomé, Chorfestival in Lomé (Togo)